Linea di condotta – regole stabilite su un server in informatica
La linea di condotta (Die Massnahme) – opera teatrale di Bertold Brecht del 1930